Havok steht für:
 Havok (Software), Physik-Software-Development-Kit für Computerspiele
 Havok (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band

Havok ist der Familienname folgender Personen:
 Davey Havok (* 1975), US-amerikanischer Sänger 

Siehe auch:
 Havoc